Haasen ist

ein Familienname:
 Peter Haasen (1927–1993), deutscher Physiker
 Uwe Haasen (1929–2022), deutscher Versicherungsmanager

ein Ortsname:
 Haasen (Haarbach), Ortsteil der Gemeinde Haarbach, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Haase
 Hasen (Begriffsklärung)